OFF eller off kan syfta på:

Akronymer
OFF – ett begrepp som infördes av det amerikanska flygvapnet i början av 1950-talet, se Oidentifierat flygande föremål
OFF – en svensk organisation för independentfilmare, se Oberoende Filmares Förbund
OFF – ett typsnittsformat, Open Font Format
Off - ett datorrollspel skapat av Mortis Ghost

Off
Off-Broadway – medelstora scener i teaterdistrikt Broadway
 Off-off-Broadway – små scener i teaterdistrikt Broadway
Off-beat – en typ av frasering i musik
Offside – en regel som finns i flera lagsporter

Akronymer